Иван Евстратиев Гешов (,  — , ) — болгарский политик, лидер Народой партии, премьер-министр Болгарии в 32-м правительстве (1911—1913), академик. Гешов был также председателем Болгарского книжного общества (1898-1911), Болгарской академии наук (1911-1924) и Болгарского красного креста (1899-1924).

Библиография 
 Ивайло (1888; драма)
 Задругата в Западна Европа (1890)
 Думи и дела. Икономически и финансови студии (1899)
 Борбата за побългаряване на Източна Румелия и моята дипломатическа мисия (1904)
 Народна партия (1908)
 Опит за пресмятане богатствата на България (1909)
 Престъпно безумие и анкетата по него (1914)
 Балканският съюз. Спомени и документи, 2-ро издание (1915) / англ. перевод
 Спомени из години на борби и победи (1916)
 Спомени и студии (1928)
 Евлоги Георгиев. Черти из живота му и документи из архива му (1928)

Примечания 

Политики Болгарии
Премьер-министры Болгарии
Министры финансов Болгарии
Министры иностранных дел Болгарии
Депутаты Народного собрания Болгарии
Председатели Народного собрания Болгарии
Управляющие Болгарским народным банком
Приговорённые к смертной казни
Президенты Болгарской академии наук
Академики Болгарской академии наук